Guggenheim steht für:
 Guggenheim (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Guggenheim (Familie), US-amerikanischer Industriellen- und Künstlerfamilie
 Guggenheim-Museum, Name mehrerer Museen
 Guggenheim-Stipendium, Begabtenförderung
 Guggenheim-Quadrat, Schema der Thermodynamik

Siehe auch:
 Gougenheim (deutsch Gugenheim), Gemeinde im Elsass, Namensursprung der Familie